Округ Лейк — назва округів у різних штатах США:
 Лейк (округ, Каліфорнія)
 Лейк (округ, Колорадо)
 Лейк (округ, Флорида)
 Лейк (округ, Іллінойс)
 Лейк (округ, Індіана)
 Лейк (округ, Мічиган)
 Лейк (округ, Міннесота)
 Лейк (округ, Монтана)
 Лейк (округ, Огайо)
 Лейк (округ, Орегон)
 Лейк (округ, Південна Дакота)
 Лейк (округ, Теннессі)